Fotbollsallsvenskan 1977 spelades 11 april–16 oktober 1977, och vanns av Malmö FF. Vårsäsongen spelades 11 april–3 juli, och höstsäsongen spelades 31 juli–16 oktober.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan

Publiksiffror

Högsta publiksiffror 
 48 296: IFK Göteborg–IF Elfsborg 1–2, Nya Ullevi den 2 juni 1977
 33 124: IFK Göteborg–Östers IF 4–1, Nya Ullevi den 29 juni 1977
 28 816: IFK Göteborg–Malmö FF 0–1, Nya Ullevi den 19 september 1977
 28 212: Djurgårdens IF–AIK 1–1, Råsundastadion den 2 juni 1977

Högst publiksnitt per lag 
 23 790: IFK Göteborg
 10 916: IF Elfsborg
 10 875: Malmö FF

Svenska mästarna 
Tränare: Bob Houghton

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1977
1977
Fotbollssäsongen 1977